Airbag:

 Airbag — аргентинская рок-группа.
Airbag  — норвежская прогрессив-рок-группа.
 Airbag — песня английской рок-группы Radiohead.
 Airbag / How Am I Driving? — пятый мини-альбом английской альтернативной  рок-группы Radiohead.

См. также 
 Подушка безопасности используемая в автомобилях.